Mistrzostwa Azji w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1987 – czwarte mistrzostwa Azji w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez AHF mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w Azji. Odbył się w dniach 15 sierpnia – 1 września 1987 roku w jordańskim Ammanie. Mistrzostwa były jednocześnie eliminacjami do turnieju IO 1988.

Tytuł zdobyty w 1983 roku obroniła reprezentacja Korei Południowej. Awans na Letnie Igrzyska Olimpijskie 1988 uzyskali natomiast Japończycy, Koreańczycy bowiem mieli już zapewniony start jako gospodarze.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza eliminacyjna

Faza finałowa

Mecze o miejsca 4–6

Mecze o miejsca 1–3

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Azjatycka Federacja Piłki Ręcznej 

Mistrzostwa Azji w piłce ręcznej
1987 w piłce ręcznej
1987 w Azji